A-Lex е единадесети студиен албум на хевиметъл групата Сепултура, който е издаден на 23 януари 2009 г. от Стиймхамър. Това е първият албум без участието на някой от братя Кавалера. Албумът е концептуален, базиран е на книгата Портокал с часовников механизъм от Антъни Бърджес.

Албумът е записан в Сао Пауло в „Трама Студиос“ и е миксиран в „Мега Студиос“. Това е първият албум, записан с новия барабанист на групата Жан Долабела.

На 6 февруари 2009 г. „Сепултура“ посещават и София като част от европейското си турне по промотиране на A-lex.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас
 Жан Долабела – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Източници

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2009 година
Албуми на Сепултура